Кинтана-дель-Марко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 23,25 км². Население — 444 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона